Sakura může označovat:

 Sakura ozdobná – ozdobná třešeň, symbol Japonska
 Sakura (bytový komplex v Praze) – sídliště v pražských Košířích
 Sakura (Čiba) – japonské město v prefektuře Čiba na ostrově Honšú
 Sakura Haruno – japonská komiksová a animovaná postava ze seriálu Naruto
 Sakura (Točigi) – japonské město v prefektuře Točigi na ostrově Honšú